Груша 'Юрьевская' — раннезимний сорт груши российской селекции.

Включён в Госреестр в 2005 году по Центральному региону.

Груша 'Юрьевская' получена от свободного опыления межвидового гибрида.

Характеристика сорта 
Дерево среднерослое. Крона пирамидальная, поникающая, густота средняя. Основные ветви отходят от ствола под углом, близким к прямому. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серовато-бурая. Преобладающий тип плодовых образований — простые и сложные кольчатки.

Побеги средней длины, прямые, округлые, красновато-коричневые, без опушения. Чечевички крупные, многочисленные. Почки отогнутые, средние, удлинённые, конические, гладкие.

Листья средних размеров, эллиптические, короткозаострённые, зелёные, гладкие, блестящие, с нежной нервацией. Край листа слегка городчатый, мелкопильчатый, волнистый, пластинка слегка вогнутая, изогнута вверх, опушённость отсутствует. Черешок листа длинный, тонкий, неопушённый.

Генеративные почки средние, гладкие, удлинённые. Цветки средние, мелкочашевидные, белые, ароматные. Лепестки круглые, короткие.

Плоды средних размеров (120—160 г), средней одномерности, коротко- и овально-грушевидной формы, с гладкой поверхностью, слегка скошенные возле плодоножки. Окраска зеленовато-жёлтая с лёгким коричневым «загаром». Плодоножка средняя, толстая, слегка изогнутая. Воронка мелкая, средне и слабооржавленная. Чашечка неопадающая, блюдце мелкое, широкое, гладкое. Сердечко среднее, сердцевидное. Семенные камеры полуоткрытые, средние. Подчашечная трубка короткая, широкая, чашевидная.

Семена средние, яйцевидно-конические, темно-коричневые.

Мякоть плодов зеленовато-кремовая, плотная, полумаслянистая, мелкозернистая, нежная и очень сочная при полном созревании, сладко-кислого вкуса, со слабым ароматом, у недозрелых плодов вкус терпковатый. Дегустационная оценка внешнего вида 4,1 балла, вкуса 4,5 балла.

Химический состав плодов: сахара — 10,0 %, кислоты — 0,15 %.

В культуре 
Календарные сроки съема плодов в условиях Москвы — конец сентября — начало октября. Сроки потребления с середины октября до начала января (при хранении в холодильнике). Сорт очень скороплодный и высокоурожайный (35 т/га).

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность и качество плодов.

Происхождение

Примечания 

Юрьевская